A 2014-es WTCC osztrák nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2014. május 25-én rendezték meg a Salzburgring-en, Salzburgban.

Időmérő 

Megjegyzés
  — Morbidelli öt rajthelyes büntetést kapott, mert az időmérő első részében sárgazászlós periódus alatt javított az idején, de a pole-pozícióért járó 5 pontot megtarthatta.

Első futam

Második futam 

Megjegyzés
  — John Filippi a verseny után 30 másodperces időbüntetést kapott.

Források

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Ausztriában
Osztrák
Salzburg sportélete